Wartenburg kan syfta på:

 Slaget vid Wartenburg – ett slag den 3 oktober 1813 
 Yorck von Wartenburg – en tysk adelssläkt

Geografi
 Wartenburg in Ostpreußen – tyska namnet på en staden Barczewo i Ermland-Masuriens vojvodskap i nordöstra Polen Barczewo
 Wartenburg, Kemberg – en ort i Kemberg i Sachsen-Anhalt

Personer
 Peter Yorck von Wartenburg (1904–1944), en tysk greve, promoverad jurist och motståndsman mot Adolf Hitlers regim
 Ludwig Yorck von Wartenburg (1759–1830), en preussisk greve och militär officer
 Marion Yorck von Wartenburg